Gangwon-do er en provins i Sydkorea, hvis hovedstad er byen Chuncheon. Indtil delingen af Korea i 1945, var Gangwon forenet med dens nordkoreanske nabo Kangwon i én provins. Provinsen har omkring 1,6 millioner indbyggere, og er dermed den provins, der har det mindste indbyggertal. Provisen er arealmæssigt den næststørste provins i Sydkorea. Provinsen indeholder bl.a. amtet Pyeongchang, der er vært for vinter-OL 2018.

Administrative inddelinger 
Gangwon provinsen er inddelt i syv byer (si) og 11 amter (gun).

Referencer

Eksterne henvisninger 

Provinser i Sydkorea